Alessandro Damen – calciatore olandese
 Grad Damen – calciatore olandese
 José Damen – ex nuotatrice olandese
 Onorato Damen – politico italiano